New Line Film Productions Inc
Newline, carattere di nuova riga